Die Baureihe FS 208 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 FS 208 (Dampf), eine Dampflokomotivbaureihe
 FS 208 (Diesel), eine Diesellokomotivbaureihe